Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Konrad enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde St. Konrad im oberösterreichischen Bezirk Gmunden.

Denkmäler

Einzelnachweise 

St. Konrad
!